Прага 4 () — один из административных районов г. Прага, Чехия.

Примыкает к правому берегу реки Влтава, непосредственно к югу от района Прага 2. Площадь 24,19 км² (крупнейший муниципалитет столицы), население — 130 287 (2006). Образован в 1960 году, когда в его состав также вошла коммуна Кунратице. Жилой фонд коммуны, особенно по мере удаления к периферии, представлен в основном панельными домами (панеляк) позднесоветской эпохи, рядом с которыми соседствуют области современной частной застройки. В районе также имеется довольно престижный округ Нусле, примыкающий к району Нове-Место. До 2010 года главным недостатком района в целом было отсутствие линии метро, хотя автодороги поддерживались в хорошем состоянии, в том числе и выезды к трассе на Брно. В районе также расположено несколько лесопарков, поэтому он справедливо считается одним из самых зелёных и экологически чистых мест чешской столицы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Районы Праги